Estonia
 Sambu – villaggio dell'Harjumaa
Indonesia
 Isola di Sambu – isola delle Isole Riau
Panama
 Sambú – comune della provincia di Darién
 Distretto di Sambú – distretto nella comarca indigena di Emberá-Wounaan